Vincenzo Seratrice ist der Name folgender Personen:

* Vincenzo Seratrice (Maler) (1851–1922), italienischer Maler
 Vincenzo Seratrice (Kameramann) (1913–nach 1971), italienischer Kameramann